Le Pouce kan syfta på: 

 Le Pouce (berg i Mauritius)
 Konstnären César Baldaccinis konstverk med samma namn